osoby

 Hallerowie herbu Haller (herb szlachecki)
 Jan Haller – księgarz, wydawca, właściciel drukarni w Krakowie, kupiec krakowski
 Henryk Haller von Hallenburg – uczestnik powstania styczniowego, ziemianin, finansista
 Stanisław Haller – generał dywizji Wojska Polskiego zamordowany w Charkowie 
 Józef Haller – generał broni Wojska Polskiego 
 Cezary Wojciech Haller – kapitan, działacz polityczny, poseł na Sejm
 Cezary Emil Haller – ziemianin, działacz polityczny, powstaniec krakowski i styczniowy 
 Józef Haller – prezes Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa
 Anna Haller – siostra generała Józefa Hallera 
 Albrecht von Haller – szwajcarski lekarz, fizjolog, botanik i poeta
 Frank Bee Haller – amerykański bokser 
 Johannes Haller – ksiądz katolicki
 Helmut Haller – niemiecki piłkarz
 Katja Haller – włoska biathlonistka
 Marco Haller (ur. 1991) – austriacki kolarz
 Philipp Haller – austriacki malarz
 Karl Ludwig von Haller – szwajcarski ekonomista i prawnik

inne
 Haller (Luksemburg) – małe miasteczko we wschodnim Luksemburgu, w gminie Waldbillig 
 ORP Generał Haller – kanonierka Marynarki Wojennej II RP

Zobacz też 
 Generał Haller – strona ujednoznaczniająca